Weißig heißen folgende Gemeinden und Ortsteile:

in Sachsen:
 Weißig am Raschütz, Ortsteil der Gemeinde Lampertswalde im Landkreis Meißen
 Weißig (Dresden), Ortsteil der Stadt Dresden
 Weißig (Freital), Stadtteil der Stadt Freital im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Weißig (Kubschütz) Ortsteil der Gemeinde Kubschütz im Landkreis Bautzen
 Weißig (Lohsa), Ortsteil der Gemeinde Lohsa im Landkreis Bautzen
 Weißig (Nünchritz), Ortsteil der Gemeinde Nünchritz im Landkreis Meißen
 Weißig (Oßling), Ortsteil der Gemeinde Oßling im Landkreis Bautzen
 Weißig (Struppen), Ortsteil von Struppen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

in Thüringen:
 Weißig (Gera), Ortsteil der Stadt Gera

in Polen:
 Wysoka (powiat zielonogórski) deutsch Weißig, Landkreis Crossen (Oder), Ort in der Landgemeinde Nowogród Bobrzański (Naumburg am Bober), Woiwodschaft Lebus
 Wysokie (Rudna), Ort in der Landgemeinde Rudna (Raudten), Woiwodschaft Niederschlesien

Weißig oder Weissig ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Weißig (* 1945), deutsche Politikerin (AfD)
 Jörg Weissig († 2017), deutscher Rudertrainer